

Música

Bandas 
 Love (banda) — americana

Álbuns 
 Love? (álbum de Jennifer Lopez)
 Love (álbum de Michael Bublé)
 Love (álbum de Ryuichi Kawamura)
 Love? (álbum de Santos & Pecadores)
 Love (álbum de The Cult)
 Love (álbum de The Beatles)
 Love (álbum de Thalía)

Canções 
 Love (canção de John Lennon)
 Love (canção de Lana Del Rey)
 "Pasiklydes žmogus" — canção do cantor Sasha Son, conhecida em inglês como "Love"
 "L.O.V.E." — single da cantora americana Ashlee Simpson

Cinema e televisão 
 Love (filme de 1919) — com Fatty Arbuckle
 Love (filme de 1927) — com Greta Garbo
 Love (filme de 1991) — com Salman Khan
 Love (filme de 2005) — dirigido por Vladan Nikolic
 Love (filme de 2011) — dirigido por William Ewbank
 Love (filme de 2015) — dirigido por Gaspar Noé
 Love (série de televisão) — norte-americana de 2016

Outros 
 Love (Cirque du Soleil) — espetáculo
 Amor — sentimento positivo baseado no afeto
 Love — canção de John Lennon

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão